El nombre Morazán puede referirse a:

Localidades 
  Morazán, departamento de El Salvador.
  Francisco Morazán, departamento de Honduras.
  Morazán, municipio del departamento de Yoro, Honduras.
  Morazán, municipio del departamento de El Progreso, Guatemala.
  Estadio Francisco Morazán estadio en San Pedro Sula, Honduras.

Personajes 
 Francisco Morazán, Presidente de la República Federal de Centroamérica de 1830 a 1839.